Тихуана (исп. Tijuana) — многозначный термин.

 Тихуана — город на северо-западе Мексики, крупнейший в штате Нижняя Калифорния и самый западный во всей Латинской Америке. 
 Тихуана (муниципалитет) — муниципалитет в Мексике, входит в штат Нижняя Калифорния. 
 Тихуана (аэропорт) — аэропорт расположенный в одноимённом в городе.
 Тихуана (река) — река, протекающая в пограничных районах США и Мексики. 
 Тихуана (футбольный клуб) — футбольный клуб из одноимённого города.